Вламинк — фамилия. Известные носители:
 Вламинк, Виллем де (1640—ок.1698) — голландский путешественник.
 Вламинк, Люсьен (1914—1994) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вламинк, Морис де (1876—1958) — французский художник.
  Вламинк, Роже де (род. 1947) — бельгийский профессиональный шоссейный и кроссовый велогонщик, брат Эрика де Вламинка.
 Вламинк, Эрик де (1945—2015) — бельгийский профессиональный шоссейный и кроссовый велогонщик, брат Роже де Вламинка.